Алессандро Стріджо (старший) ( 1536–1537 або 1540–1592) — пізньоренесансовий композитор.
 Алессандро Стріджо (молодший) ( 1573–1630) — поет, лібретіст, син попереднього.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок